Süchbaatar kan syfta på:
Süchbaatar (mongolisk sammansättning av süch, "yxa", och baatar, "hjälte") kan syfta på:

Personer
 Damdiny Süchbaatar, mongolisk militär

Geografi

Mongoliet 

 Süchbaatar (provins), 
 Süchbaatar (distrikt), distrikt, Selenga, 
 Süchbaatar (stad), provinshuvudstad, Selenga, 

Robotskapade Mongolietförgreningar